Куинси Портер (; ,  — , , ) — американский  и .

Окончил Школу музыки Йельского университета как скрипач и композитор, учился у Горацио Паркера; был удостоен специального приза за лучшее выпускное сочинение для оркестра — Концерт для скрипки с оркестром, который сам исполнил как солист. Затем в течение года занимался скрипкой в парижской Schola Cantorum у Люсьена Капе, по возвращении в США совершенствовался в композиции под руководством Эрнеста Блоха. Под началом Блоха преподавал в Кливлендском институте музыки, на протяжении трёх лет возглавлял кафедру музыкальной теории и композиции. В 1932—1938 годах преподавал в Вассар-колледже, в 1938—1946 годах — в Консерватории Новой Англии (в том числе с 1942 года — её директор), в 1946—1965 годах — в Школе музыки Йельского университета.

Портеру принадлежат две симфонии, ряд других оркестровых сочинений (в том числе Украинская сюита для струнных, 1925), концерты для двух фортепиано с оркестром (Пулитцеровская премия, 1954), для альта с оркестром, для клавесина с оркестром, девять струнных квартетов, другие камерные сочинения.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Schola Cantorum de Paris
Академические музыканты США
Руководители Консерватории Новой Англии
Стипендиаты Гуггенхайма
Выпускники Йельского университета
Выпускники Йельской школы музыки
Преподаватели Колледжа Вассара
Преподаватели Йельского университета
Преподаватели Йельской школы музыки
Преподаватели Кливлендского института музыки